

Persone
 J. Thomas Looney – scrittore britannico
 Joe Looney – giocatore di football americano statunitense 
 Kevon Looney – cestista statunitense

Altro
 Looney Tunes – serie di cortometraggi animati americani